Спуа — коммуна во Франции, в департаменте Кот-д’Ор
 Спуа — коммуна во Франции, в департаменте Об